Морель — європейське прізвище
 
 Гаель Морель — французький актор, кінорежисер, сценарист.
 П'єр Морель — французький кінорежисер та оператор.
 П'єр Морель — французький дипломат.

 Морель-Філет — громада в кантоні Вале

прізвища